Drie stukken voor orgel (1905)
 Drie stukken voor orgel (1939)